NK SOŠK iz Svirča na Hvaru je hrvatski nogometni klub. Natječe se u Hvarskoj nogometnoj ligi, u sklopu koje je odigrao sve svoje službene ligaške utakmice.U sezonama 2016/2017 po prvi put u povijesti kluba postaju prvaci otoka Hvara,u sezoni 2017/2018 obranili su naslov prvaka.

Rezultati po sezonama

Izvori 

SOŠK
SOŠK
Svirče